Langton est un patronyme porté notamment par :

 Brooke Langton (née en 1970), actrice américaine ; 
 Christopher Langton (né en 1948 ou en 1949), scientifique américain qui a donné notamment son nom à la fourmi de Langton.
 Étienne Langton (v. 1150-1228), intellectuel, exégète célèbre, théologien, prédicateur prestigieux, prélat, cardinal anglais et poète liturgique ;
 Huw Lloyd-Langton (1951–2012), guitariste britannique ;
 Jane Langton (1922-2018), illustratrice et romancière américaine, auteur de roman policier et d'ouvrages de littérature d’enfance et de jeunesse ;
 Marcia Langton (né en 1951), une des principales personnalités aborigènes d'Australie du domaine universitaire ;
 Paul Langton (1913-1980), acteur américain ;
 Simon Langton (mort en 1248), archevêque anglais ;
 Simon Langton (né en 1941), réalisateur et producteur de télévision.

Langton est également le nom d'une ville fictive, où se déroule l'histoire de la bande dessinée Jeremiah.

Homonymie de patronyme